The Amazing Race 5 est la cinquième saison de la téléréalité The Amazing Race. Elle met en vedette 11 équipes de deux avec une relation préexistante dans une course autour du monde. La première a eu lieu de  et la finale de deux heures le .

Les parents mariés Chip et Kim McAllister sont les gagnants de cette édition de la course, et sont les premiers américains d'origine africaine à gagner la compétition.

Notes et références 

The Amazing Race (États-Unis)